E3 har flere betydninger:
 Electronic Entertainment Expo –  en årlig underholdningsmesse primært indenfor computerspil  og konsolspil.
 E3 (europavej) – Europavej E3, Cherbourg-Octeville – La Rochelle.